Бугульдейка — топоним в России:
 Бугульдейка (река)
 Бугульдейка (посёлок)